A Armenian Premier League VBET (armênio: Հայաստանի Բարձրագույն Խումբ; língua portuguesa: Primeira Liga Armênia) é o topo do futebol da Armênia. De 1936 a 1991 o campeonato foi realizado como um torneio regional dentro da União Soviética. Após a independência, a Federação de Futebol da Armênia ficou como a unidade responsável pelo futebol no país. Atualmente a liga é composta por dez equipes.

Clubes (2020–21)

Campeões da era soviética 

1936	FC Dinamo Yerevan
1937	FC Dinamo Yerevan
1938	Spartak Yerevan
1939	Spartak Yerevan
1940	Spartak Yerevan
1941-44 Não Disputado
1945	Spartak Yerevan
1946	FC Dinamo Yerevan
1947	FC Dinamo Yerevan
1948	FC Dinamo Yerevan
1949	FC Dinamo Yerevan
1950	Urogai Yerevan

1951	Stroitel Yerevan
1952	Spartak Yerevan
1953	Krasnoe Znamya Leninakan
1954	Spartak Yerevan
1955	Himik Kirovokan
1956	SKIF Yerevan
1957	Krasnoe Znamya Leninakan
1958	SKIF Yerevan
1959	SKIF Yerevan
1960	Tekstilshik Leninakan
1961	Tekstilshik Leninakan
1962	Tekstilshik Leninakan

1963	Lokomotiv Yerevan
1964	Himik Kirovokan
1965	Araks Yerevan
1966	Elektrotehnik Yerevan
1967	FC Kotayk Abovian
1968	Araks Yerevan
1969	Araks Yerevan
1970	Motor Yerevan
1971	SKIF Yerevan
1972	Zvezda Yerevan
1973	FC Kotayk Abovian
1974	SKIF Yerevan

1975	FC Kotayk Abovian
1976	FC Kotayk Abovian
1977	Araks Yerevan
1978	Kanaz Yerevan
1979	Aragats Leninakan
1980	Aragats Leninakan
1981-86 Não Disputado
1987   Aragats Leninakan
1988	Elektron Yerevan
1989	FC Kapan
1990	Ararat-2 Yerevan
1991   Syunik Kapan

Campeões depois da independência

Títulos por clube 

(*) 1992 - Título dividido entre Pyunik e Shirak.

Transmissão

Outros Campeonatos Armênios 
 Campeonato Armênio 2ª divisão
 Copa Independência da Armênia
 Supercopa da Armênia

Ver também
 Liga dos Campeões da UEFA
 Liga Europa da UEFA
 Liga Conferência Europa da UEFA
 Supercopa da UEFA
 Copa Intercontinental
 Liga Jovem da UEFA
 Taça das Regiões da UEFA
 Taça dos Clubes Vencedores de Taças
 Taça das Cidades com Feiras
 Mitropa Cup

Ligações Externas 
Perfil na Fifa.com

Armenia
Armenia
Campeonato Armênio de Futebol